Радбод (Радбот, Ратбод) (Radbod, Radboud, Radbot, Ratbod) — мужское имя фризского происхождения. Известные носители:
 Радбод — король фризов (690—719)
 Радбод II — король фризов (вторая половина VIII века)
 Радбод Трирский — архиепископ Трира (883—915)
 Радбод Утрехтский — епископ Утрехта (899/900—917), святой
 Радбод I — епископ Нуайона (989—997)
 Радбот — граф Габсбург (991—1045)
 Радбод — епископ Се (1025—1032)
 Радбод II — епископ Нуайона (1068—1098)

Прочее 
 «Радбод» — нидерландский исторический фильм 2018 года.